The History Boys – sztuka Alana Bennetta
 The History Boys – amerykański film fabularny z 2006 w reżyserii Nicholasa Hytnera, adaptacja sztuki